Рекопа Южной Америки 1990 года — 2-й розыгрыш Рекопы Южной Америки. Рекопа Южной Америки 1990 была разыграна между колумбийским клубом «Атлетико Насьональ», победителем Кубка Либертадорес 1989, и аргентинской командой «Бока Хуниорс», обладателем Суперкубка Либертадорес 1989. Победителем по итогу одного матча стала «Бока Хуниорс», выигравшая со счётом 1:0.

Участники

Матч

См. также 
 Кубок Либертадорес 1989
 Суперкубок Либертадорес 1989

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Рекопа Южной Америки
Футбол в Южной Америке в 1990 году
Матчи ФК «Бока Хуниорс»
Матчи ФК «Атлетико Насьональ»
Спортивные соревнования в Майами
Спорт в США в 1990 году
Международные соревнования по футболу в США
Март 1990 года
События 17 марта
Спорт в Аргентине в 1990 году
1990 год в Колумбии